Coleosporium är ett släkte av svampar. Enligt Catalogue of Life ingår Coleosporium i familjen Coleosporiaceae, ordningen Pucciniales, klassen Pucciniomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Coleosporiaceae, ordningen rostsvampar, klassen Tremellomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Coleosporium